Wyspy w Kanadzie
 Rogers Island (Nunavut)

 Wyspy w Stanach Zjednoczonych
 Rogers Island (Connecticut)
 Rogers Island (New York)